Jabłonka (gromada w powiecie nidzickim)
 Jabłonka (gromada w powiecie nowotarskim)

także:

 Jabłonka Kościelna (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Jabłonka Stara (gromada) (powiat nowotomyski)